Unter Pecten ( = Weberkamm) versteht man in der Biologie

 das Kammorgan der Skorpione
 den Schambeinkamm (Pecten ossis pubis), siehe Schambein
 eine Muschelgattung aus der Familie der Kammmuscheln, siehe Pecten (Gattung); zu dieser Gattung gehört die Jakobsmuschel (Pecten jacobaeus)